De blauwe kaas uit Roquefort-sur-Soulzon, zie Roquefort (kaas)

 Roquefort (Gers)
 Roquefort (Landes)
 Roquefort (Lot-et-Garonne)
ook:
Roquefort-de-Sault, Aude   Roquefortais
Roquefort-des-Corbières, Aude   Rouffiacais
Roquefort-la-Bédoule,  Bouches-du-Rhône  Bédoulens
Roquefort-les-Cascades, Ariège  Roquefortiens
Roquefort-les-Pins,  Alpes-Maritimes  Roquefortois
Roquefort-sur-Garonne,  Haute-Garonne
Roquefort-sur-Soulzon, Aveyron 

Rocquefort,  Seine-Maritime

Zie ook
Rochefort